Akagi, cuyos significados pueden ser (赤城) "castillo rojo", (赤木) "árbol rojo," (赤き) "carmesí" o (赤来) "futuro rojo" en idioma japonés, se puede referir a:

 El monte Akagi, un volcán de la región de Kantō en Japón.
 Akagi, una población japonesa en la prefectura de Gunma.
 Akagi (赤来町), una antigua población japonesa de la prefectura de Shimane.
 Kei Akagi, pianista de jazz.
 Akagi, un manga de Nobuyuki Fukumoto.
 Ritsuko Akagi, un personaje de la serie Neon Genesis Evangelion.
 El Akagi, un cañonero de la Armada Imperial Japonesa activo entre 1890 y 1911.
 El Akagi, un portaaviones de la Armada Imperial Japonesa activo desde 1927 hasta su hundimiento en 1942.